Крило́вка (до 1945 року — Ойбур; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Примітки